Die Welsh Open 2002 waren ein Snooker-Turnier der Saison 2001/02, das vom 23. bis 27. Januar 2002 in Cardiff in der International Arena ausgetragen wurde. Die walisische Hauptstadt war zum vierten Mal Veranstaltungsort des Turniers.

Es kam zu einer Neuauflage des Vorjahresfinals zwischen Paul Hunter und Ken Doherty. Hunter konnte sich für die Niederlage 2001 revanchieren und besiegte Doherty mit 9:7. Es war sein zweiter Welsh-Open-Sieg nach 1998.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Über 150.000 £ wurden in diesem Jahr mehr an Preisgeld ausgeschüttet als im Vorjahr. Der Sieger bekam 20.000 £ mehr, die Preisgelder der ersten beiden Hauptrunden wurden verdoppelt und auch die Verlierer der letzten beiden Qualifikationsrunden bekamen einen Aufschlag. Nach dem Wegfall der Vorqualifikation gingen allerdings die Verlierer der Top-128-Qualifikationsrunde, die zuvor noch 950 £ bekommen hatten, diesmal leer aus.

Gleichzeitig wurden auch die Punkte für die Weltrangliste neu organisiert. 800 Punkte weniger bekam der Sieger, 420 Punkte mehr die Achtelfinalisten. Gesetzte Spieler, die ihr Auftaktspiel verloren, bekamen nur noch 50 % statt 60 % der jeweiligen Punkte.

Finalrunde 
32 Spieler gingen im Hauptturnier an den Start: Die Gewinner der Qualifikation zu Beginn des Monats traten ab 23. Januar gegen die Top 16 der Weltrangliste an. Während nur zwei der Topspieler die Auftaktrunde nicht überstanden, war sowohl für Weltmeister Ronnie O’Sullivan, als auch für den Weltranglistenersten Mark Williams im Achtelfinale Schluss. Die Bezwinger der beiden, Graeme Dott und Paul Hunter, trafen im Halbfinale aufeinander, mit dem besseren Ende für den Vorjahresfinalisten aus England. Auch Vorjahressieger Ken Doherty kam souverän ins Halbfinale und behielt dort gegen den Weltranglistennachbarn Stephen Hendry mit 6:4 die Oberhand.

Finale 
Für beide Spieler war es bereits die dritte Endspielteilnahme bei den 11. Welsh Open. Im Vorjahr hatte Ken Doherty in einem einseitigen Finale Paul Hunter mit 9:2 besiegt. Diesmal sah es aus, als könnte es eine klare Angelegenheit für Hunter werden. Nach verlorenem Auftaktframe gewann er 5 Frames in Folge und führte 5:1. Doch bis zur Pause zwischen den Session verkürzte sein irischer Gegner noch auf 3:5. Der Start in den Abend verlief wechselhaft und nach einer 3-Frames-Führung des Engländers kam Doherty wieder auf 6:7 heran. Doch Hunter wehrte sich erfolgreich gegen den Ausgleich und vollendete schließlich zum 9:7-Sieg. Damit war er der fünfte Spieler, der sich zum zweiten Mal den Welsh-Open-Titel sichern konnte.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden vom 3. bis 8. Januar 2002 im Meadowside Centre in Burton-upon-Trent statt. In 5 Runden ermittelten die Profis ab Platz 17 der Weltrangliste die Herausforderer für die Top 16 im Hauptturnier in Cardiff.

Century-Breaks 
12 Spieler erzielten im Hauptturnier 19 Breaks von mindestens 100 Punkten. Stephen Hendry war mit 5 Centurys am erfolgreichsten, Paul Hunter erzielte sein einziges Century, das zugleich das höchste Turnierbreak war, erst im Finale.

Quellen 

2002
Snookerveranstaltung 2002
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff